Лисуново — название населённых пунктов в России:
 Лисуново — посёлок в Палласовском районе Волгоградской области.
 Лисуново — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.